Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in drei Runden ausgemacht wurden sowie eine Paarung im Doppel, welche in zwei Runden bestimmt wurde. Insgesamt nahmen 32 Spieler im Einzel bzw. vier Paare im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. März 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Acapulco